LA poate fi:

 Lantan, element chimic cu simbolul La
 Laos, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .la, domeniu de internet de nivel superior, pentru Laos
 Los Angeles, oraș în California, SUA
 Louisiana, codul poștal al acestui stat SUA
 Lancaster, Lancashire, Marea Britanie, cod poștal
 Limba latină, codul ISO 639-1
 La, prefix prezent în numele multor orașe din țările cu limba oficială spaniola; exemplu: La Asunción
 La, notă muzicală din solfegiu

Vezi și 
 Los Angeles (dezambiguizare)

Legături externe 
 
  „la” la acronymfinder.com